Santa Elena (Jaén), municipi de la comarca de Sierra Morena a la província de Jaén 
 Santa Elena de Jamuz, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó